

Pessoas
Chace Crawford
Kim Chace
Richard Chace Tolman

Localidades
Chacé

Desambiguações de sobrenomes